Attaque d'Ayorou (2017)
 Attaque d'Ayorou (2020)